Tropic ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tropic (Florida)
 Tropic (Ohio)
 Tropic (Utah)
Gebirge:

 Tropic (Vulkan), ein unterseeischen Vulkan

Fahrzeuge:
 Tropic (Schiff, 1872), Passagierschiff (Vereinigtes Königreich)
Siehe auch:
 Tropik